Маргарита Муратовна Позоян (род. 21 декабря 1984, Краснодар, РСФСР) — автор и исполнитель песен, финалистка проекта Голос на Первом канале, ведущая, музыкальный педагог по вокалу, продюсер.

Биография 
Маргарита Позоян (ранее известна под сценическим псевдонимом Arishata) родилась в Краснодаре, по происхождению — армянка. В возрасте двух лет переехала вместе с семьей в г. Артёмовск Донецкой области. У Позоян есть младшая  сестра Екатерина и брат Владислав. В 13 лет стала обладательницей Гран-при первого в её жизни конкурса «Бахмутская звездочка».

В 14 лет Позоян стала победительницей в номинации «Молодые голоса» открытого телевизионного фестиваля-конкурса лирической песни Евгения Мартынова «Отчий дом». Премию получила из рук председателя жюри И. Д. Кобзона и В. Ф. Януковича.

В 2001 году победила во Вторых всероссийских молодежных Дельфийских играх в Смоленске и стала обладательницей золотой медали. После окончания средней школы с золотой медалью переехала в Москву. После прослушивания в Государственном музыкальном училище эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ) приёмная комиссия во главе с Владимиром Хачатуровым рекомендовала Позоян поступать в Институт современного искусства (ИСИ). Вступительная комиссия ИСИ приняла Позоян сразу на второй курс.

С 2008 года Маргарита является резидентом проекта «JazzPort».

В 2009 году стала финалисткой отборочного тура конкурса «Евровидение», где впервые появилась под псевдонимом Аришата с песней «Breakdown» (муз. Роман Стикс, слова Дмитрий и Сара Бузаджи).

В 2012 году стала участницей, а потом и финалисткой первого сезона проекта Первого канала «Голос», войдя в команду Димы Билана.

В 2013 году Позоян получила премию «Открытие года» на Армянской национальной музыкальной премии «Ташир», которая проходила в Кремлёвском дворце.

Маргарита выступала в качестве солистки в составе группы «Laya Bam Band».

Была ведущей на телевизионном канале «АрмТВ» в программе «Открытый эфир».

В сентябре 2017 года на телеканале «Мир 24» стартовал проект «Во весь голос». Позоян четыре сезона подряд являлась наставником команды Армении. В 2019 году команда из Армении стала победителем проекта в двух номинациях «Лучшая команда» и «Лучшая певица», обойдя восемь стран.

22 августа 2018 года состоялась презентация дебютного альбома Позоян «#1».

В марте 2019 года вышел сингл «Never Say No», автором которого является Позоян. В сентябре 2019 вышла песня «Не обещай», а в конце ноября состоялась премьера клипа.

В феврале Позоян совместно с Семёном Величко выпустила акустическую, дуэтную версию своей песни «Somebody Tell Me».

2 декабря 2020 года презентовала песню и клип «Без остатка».

Летом 2021 года вышли песня и клип «Только ты», которые встали в ротацию на многие музыкальные каналы.

3 декабря 2021 года состоялась премьера песни «Impossible».

22 апреля прошла презентация работы «Любовь, живи». 

Весной 2022 года Маргарита вошла в преподавательский состав «Музыкальной академии Ларисы Долиной» по приглашению Ларисы Александровны, а летом того же года в рамках форума Леонида Агутина AguTeens на Красной поляне была приглашённым педагогом по вокалу.   

В начале июня 2022 года вышла песня на русском и армянском языках «Shat sirun es», а в августе — песня на армянском языке «Xosqer», текст которой написала Соси Ханикян, а музыку — Севак Ханагян.

Дискография 
2014: Навстречу солнцу (Single)
2016: Apologize (Single) 
2016: Apologize (DJ Aristocrat Remix)
2017: Заметет зима
2018: #1.
 2018: Never Tear Us Apart (Cover OST «Fifty Shades Freed»)
 2019: Never Say No (Single)
 2019: СЛ (Acoustic version)
 2019: Не обещай (Single)
 2020: Somebody Tell Me (Acoustic duet version)
2020: Без остатка
2021: Только ты
2021: Impossible
2022: Любовь, живи
 2022: Shat sirun es
 2022: Xosqer

Клипы 
 2014: Навстречу солнцу
 2015: Было или нет (совместно с Мартом Бабаяном)
 2015: Сестра по духу (совместно с ARTSVIK)
 2016: Секрет
 2018: Never Tear Us Apart (Cover OST «Fifty Shades Freed»)
 2019: Never Say No (Lyric video)
 2019: СЛ (Acoustic version)
 2019: Не обещай
 2020: Somebody Tell Me (Acoustic duet version)
2020: Без остатка
2021: Только ты
 2021: Impossible
 2022: Любовь, живи
 2022: Shat sirun es (mood video)
 2022: Xosqer

Дуэты 
 2014: дуэт с Александром Панайотовым — «Мастер и Маргарита»
 2015: дуэт с Мартом Бабаяном — «Было или нет»
 2015: дуэт с Димой Биланом — «Голос тишины»
 2015: дуэт с ARTSVIK — «Сестра по духу»
 2016: дуэт с Ольгой Кляйн — «Невесомая»
 2017: дуэт с Arame — «Yerkusov» (Live concert)
 2018: дуэт с Александром Еловских — «Два любящих сердца»
 2020: совместно с Александром Киреевым и Ириной Ортман — «Свет надежды»
 2020: дуэт с Семёном Величко — «Somebody Tell Me» (Acoustic Duet Version)

Примечания 

Участники телешоу «The Voice»
Музыканты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 21 декабря
Родившиеся в 1984 году
Лауреаты Молодёжных Дельфийских игр России